Уильям Кавендиш-Бентинк:
 Кавендиш-Бентинк, Уильям, 3-й герцог Портлендский (1738—1809) — 15-й и 20-й премьер-министр Великобритании.
 Кавендиш-Бентинк, Уильям Генри (1774—1839) — британский государственный деятель, генерал-губернатор Индии.